

Toponyme 

 Edna (Californie) ;
 Edna (Iowa) ;
 Edna (Kansas) ;
 Edna (Texas).

Navire 
 Le Edna G, remorqueur américain aujourd'hui navire-musée.

Astrnomie 
 (445) Edna, astéroïde